What a Woman Will Do – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Champion Film Company
What a Woman Will Do – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Regent Films